Ван дер Хувен, Като
 Ван дер Хувен, Кор

 :en: Maria van der Hoeven